

Patronyme 

Roza Papo (1914-1984), partisane yougoslave, médecin et générale de l'Armée populaire yougoslave.
Xavier Papo (1990-), coureur cycliste namibien.

Autres 
Papo et Yo,  jeu vidéo d'aventure et de réflexion (2012).
 Abréviation de Pression artérielle pulmonaire d'occlusion